Mauricio Peña (Montevideo, Uruguay, 13 de abril de 1976) es un empresario uruguayo, director de un holding de empresas que operan como Grupo Peña en el área de servicios construcción, seguridad y principalmente en el entretenimiento para adulto, mediante la reconocida marca Divas.

La marca Divas en Uruguay posee cinco locales nocturnos, un motel, un sex shop, servicio de gerenciamiento y administración de clubes y un canal para adultos (Divas TV), que tiene presencia en toda América Latina y Estados Unidos.

Biografía 
Nació en el barrio Fraternidad de Montevideo, en cuna de clase media trabajadora. De padres carpintero y abogada, Mauricio se formó en un hogar humilde pero con inquietudes por la educación de sus hijos. Estudió en Montevideo en el Erwy School, José Pedro Varela y el reconocido colegio Elbio Fernández. Siguió la carrera de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República (UDELAR). 

A los 12 años instaló su primer proyecto empresarial en un Mercado Agrícola de Montevideo (feria vecinal). Dos años después fundó, junto a dos amigos, el periódico Honestidad, primera publicación barrial de Montevideo, marca que vendería años más tarde.

En 1994 se inició en el negocio de la producción de eventos, tales como desfiles y fiestas bailables. A los 22 años incursionó en su primer proyecto de casa de masajes. Fue en el año 2000, entonces, que inauguró la marca Divas, que luego tendría un crecimiento vertiginoso al expandirse en los diferentes rubros de entretenimiento para adultos. Es hoy una marca de prestigio internacional. 

En el año 2000, la grifa Divas abrió sus puertas con el mítico club nocturno de la calle Yaguarón 1414 de Montevideo, que a partir del año 2001 comenzó a abrir las 24 horas los 365 días del año, distinguiéndose así de los diferentes clubes existentes en el momento. Años más tarde abrió Paysandú 1313 como comienzo de una franquicia única en su rubro. Posteriormente adquirió Reyles 1616, un local nocturno con más de cien años de vida, que según el mito popular era frecuentado por Carlos Gardel, al salir de la tanguería de General Flores y Blandengues. 

En el año 2010 creó Divas Le club en la Ciudad Vieja de Montevideo, un restaurante afrodisíaco y local bailable dirigido especialmente al público femenino. Ese emprendimiento se trasladó a Punta del Este, balneario top del continente. Allí Peña se asoció a la artista y vedette argentina Moria Casán.

A partir de 2002 colaboró fuertemente (hasta la actualidad), en la reglamentación del trabajo sexual y su firme marco jurídico en Uruguay. Participó de forma directa e indirecta en la creación de diferentes normas en Uruguay, de la Ley 17515 y diferentes reformas legislativas nacionales y municipales. 

Actualmente preside la Asociación de Empresas del Sexo que nuclea a todos los clubes nocturnos, casas de encuentros y canales para adultos en Uruguay. Lidera las campañas de regulación y concientización de la normativa vigente

En el año 2007, siguiendo su pasión por los medios de comunicación y periodismo, fundó el semanario Tiempos del Sur, de distribución nacional. 

El empresario, una persona de bajo perfil, comenzó a tener estado público por la profesionalización que llevó adelante en el rubro del entretenimiento para adultos en Latinoamérica. Fue objeto de varias entrevistas y notas en diferentes medios de comunicación habiendo recibido diferentes títulos tales como “El Zar del Sexo”, “El Mercader del Placer”, entre otras.

En el año 2013 creó El día del Sexo, una jornada reconocida a nivel mundial. Fue así que despertó el interés de la BBC, EFE y medios locales de diferentes países.

En el año 2016 se hizo propietario de uno de los clubes más conocidos y prestigiosos del Uruguay, “First Class”, y lo hizo parte de su cadena de clubes Divas. Completó su cadena de clubes de marca Divas con la compra de otro mítico local llamado “Las Gatitas de El Pinar” ubicado en Ciudad de la Costa. Lo remozó y adaptó totalmente para que sea parte de su franquicia.

Son parte de su holding empresarial el sex shop Happy Happy by Divas, qué funciona en un concepto de web shop, con entrega a domicilio de forma discreta; y un motel Divas, sito en el km 27 de la ruta Interbalnearia.

En el año 2013 comenzó las producciones para lanzar Divas TV, el primer canal de entretenimiento adulto 100% latino. En 2015 inauguró el canal y un año después comenzó la comercialización al presentar Divas TV en todas las ferias de cable del continente, Estados Unidos y Europa. Obtuvo así la distribución y presencia en operadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos. 

Mauricio Peña es hoy el mayor empresario y productor de entretenimiento para adultos del continente latinoamericano, con un crecimiento constante en todos sus emprendimientos.

“El zar del sexo”se ha inspirado en la visión comercial de Larry Flynt para dominar el métier.

En el año 2019 lanzó su versión online de Divastv bajo el nombre de Divasplay.com. Allí se pueden encontrar todos los contenidos de Divas TV y es considerado el Netflix de la pornografía.

En la actualidad ha sumado a su carrera el rol de comunicador desarrollándose como conductor en medios de comunicación. Condujo su ciclo propio en Radio Universal de Montevideo y hoy en día se desarrolla como conductor del programa "Nueva Normalidad" todas los días en Sarandí 690,102.9 FM Total y 89.9  Rosario fm . En este ciclo ha entrevistado a los personajes más destacados de Uruguay. Lo acompaña el exfutbolista Ruben Sosa Ardaiz, David Rodríguez y Kyoto el shaolin, cantante de The Party Band.

Referencias

Enlaces externos 

Empresarios de Uruguay